А́ндерсон Эрна́нес ди Карва́льо Виа́на Ли́ма (; 29 мая 1985, Алианса, Пернамбуку), более известный как Эрна́нес () — бразильский футболист, атакующий полузащитник. Игрок клуба «Спорт».

Биография 
Эрнанес — воспитанник школы ФК «Сан-Паулу», в молодёжной системе которого он находился с 2001 года. За основную команду дебютировал в 2005 году, в 2006 году был отдан в аренду в Санту-Андре. В 2008 году Эрнанес был признан лучшим полевым игроком чемпионата Бразилии.

В январе 2009 года был помещён в список наиболее перспективных футболистов мира по версии издания The Times.

6 августа 2010 года подписал пятилетний контракт с итальянским клубом «Лацио». Уже во втором своём матче забил дебютный гол за «Лацио» в ворота «Болоньи».

31 января 2014 года Эрнанес перешёл в миланский «Интернационале».

29 декабря 2018 года подписал контракт с «Сан-Паулу» сроком на 3 года. 17 июля 2021 года расторг контракт с трёхцветными, который действовал до конца сезона 2021, по обоюдному согласию.

3 августа 2021 года подписал контракт со «Спортом» (Ресифи).

Достижения 
  Чемпион Бразилии (2): 2007, 2008
  Чемпион штата Сан-Паулу: 2021
  Чемпион Италии (1): 2015/16
  Обладатель Кубка Италии (2): 2012/13, 2015/16
 Обладатель Кубка конфедераций (1): 2013
  Бронзовый призёр Олимпийских игр (1): 2008

Личные достижения 
  Серебряный мяч Бразилии: 2007, 2008, 2017
  В символической сборной чемпионата Бразилии: 2007, 2008, 2009
  Игрок года в Бразилии (Globo и КБФ): 2008, 2017 (по версии болельщиков)

Статистика по сезонам 

По состоянию на конец сезона 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на globoesporte

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Санту-Андре»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Хэбэй»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»